Il conformista – romanzo di Alberto Moravia del 1951
Il conformista  – film di Bernardo Bertolucci del 1970
Il conformista – canzone di Giorgio Gaber contenuta nell'album La mia generazione ha perso (2001)